EAM steht für:
 EAM (Energieversorger), Energie aus der Mitte, Energieversorgungsunternehmen, Sitz in Kassel
 Edelsbrunner Automobile München, ein ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Einadressmaschine, CPU-Konzept, siehe Hauptprozessor
 Elementansteuermodul, ein Bestandteil von Elektronischen Stellwerken von Thales
 Elektrizitäts-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland, ein Energieversorger (zeitweise E.ON Mitte)
 Embedded-Atom-Methode, eine Methode die Energieverhältnisse bei Metallatomen zu berechnen
 Emergency Action Message, chiffrierte Kurznachricht zum Einsatz US-amerikanischer Kernwaffen
 Enterprise Application Management, Prozess zur Gestaltung der IT-Anwendungslandschaft
 Enterprise Architecture Management, siehe Unternehmensarchitektur
 Enterprise asset management, siehe Anlagenwirtschaft
 Ethnikó Apelevtherotikó Métopo, Akronym der griechischen Nationalen Befreiungsfront (1941) auch ELAS genannt 
 Europa Akademie München, School of International Business, private Akademie für diverse Studienprogramme
 European Apogee Motor, Triebwerk für Satelliten
 European Association of Methodology, europäischer Fachverband methodisch forschender Psychologen, Sozial-, Erziehungs- und Wirtschaftswissenschaftler
 Nejran, Flughafen in Saudi-Arabien, nach dem IATA-Code

Abkürzung